Amerikai Egyesült Államok
 Cable (Illinois)
 Cable (Ohio)
 Cable (Minnesota)
 Cable (város, Wisconsin)
 Cable (statisztikai település, Wisconsin)